Кубок чемпионов Содружества 2001 года
— девятый розыгрыш Кубка Содружества, который прошёл в Москве в манеже «Спартак» и спорткомплексе «Олипмпийский» с 20 января по 28 января 2001 года.
Победителем турнира стал футбольный клуб «Спартак».

Первая лига

Группа С 

* Грузия вышла в премьер-лигу *

 20 января
 Дустлик — Шамкир — 1: 1
 Торпедо — Жаштык-Ак-Алтын — 3: 0

 21 января
 Дустлик — Жаштык-Ак-Алтын- 7: 0
 Торпедо- Шамкир — 2:1

 23 января
 Торпедо — Дустлик- 3:0
 Шамкир — Жаштык-Ак-Алтын — 6:0

Группа D 

* Выступала вне конкурса *
** Армения вышла в премьер-лигу **

 20 января
 Россия (мол.) — Левадия — 4: 2
 Аракс Арарат — Женис — 2: 1

 21 января
 Россия (мол.) — Аракс Арарат- 3: 2
 Левадия- Женис — 1:1

 23 января
 Россия (мол.) — Женис- 2:1
 Аракс Арарат — Левадия — 2:2

Премьер-лига

Группа А 

* Таджикистан перешёл в первую лигу 

 20 января
 Спартак — Славия — 3: 1
 Каунас — Варзоб — 2: 0

 21 января
 Спартак — Каунас- 2:0
 Славия- Варзоб — 1:1

 23 января
 Спартак — Варзоб- 4:1
 Славия — Каунас — 4:3

Группа В 

* Украина перешла в первую лигу 

 20 января
 Зимбру — Сконто — 2: 2
 Копетдаг — Динамо — 1: 1

 21 января
 Сконто — Динамо- 1: 0
 Копетдаг- Зимбру — 1: 0

 23 января
 Зимбру — Динамо- 2: 2
 Сконто — Копетдаг — 0: 0

Полуфинальная группа 

Учитывались результаты личных встреч в групповом турнире:

Спартак — Славия- 3:1
Копетдаг — Сконто- 0:0

 24 января
 Спартак — Копетдаг — 2: 0
 Славия — Сконто — 1:3

 26 января
 Спартак — Сконто- 4: 1
 Славия — Копетдаг — 4: 0

Финал

Ссылки 
 Кубок чемпионов Содружества 2001

Кубок чемпионов Содружества
Футбол в России в 2001 году
Международные спортивные соревнования в Москве
Футбольные соревнования в Москве
2001 год в Москве